P.S. I Love You – piosenka zespołu The Beatles
 P.S. I Love You – książka Cecylii Ahern, wydana w Polsce jako P.S. Kocham Cię
 P.S. I Love You – film na podstawie książki C. Ahern